Berkshire Estates ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berkshire Estates (Alabama), im Tuscaloosa County
 Berkshire Estates (Connecticut), im New Haven County
 Berkshire Estates (Georgia), im Floyd County